Division 1 i handboll för herrar 2011/2012 var den tredje högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2011/2012.

Norra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

Södra
Lag 1: Till Allsvenskan.Lag 2–3: Till kvalspel till Allsvenskan.Lag 9–10: Till kvalspel till Division 1.Lag 11–12: Nedflyttade till Division 2.

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
BK Heid – Ricoh HK 55–58 (27–26, 28–32)
HK Country – Alstermo IF 51–69 (23–29, 28–40)

Direkt off
Ricoh HK – IFK Ystad HK 2–1 i matcher (24–23, 22–28, 36–33)
Alstermo IF – GF Kroppskultur 2–0 i matcher (37–27, 26–23)

Kvalspel till Division 1

Semi off
Semi off bestod av åtta lag från Division 2, där de fyra vinnarna gick vidare till Direkt off.

Mantorps IF – Brännans IF 59–49 (33–24, 26–25)
KFUM Kalmar HK – KFUM Trollhättan 43–52 (23–25, 20–27)
Vassunda IF – IF Gauthiod 49–61 (21–30, 28–31)
HP Alingsås – Åhus HB 56–46 (34–15, 22–31)

Direkt off
Direkt off bestod av fyra vinnare från semi off och fyra lag från Division 1 och spelades i bäst av tre matcher.

IF Gauthiod – Sollentuna HK 2–1 i matcher (29–26, 30–34, 31–27)
Mantorps IF – Täby HBK 2–0 i matcher (29–14, 34–23)
KFUM Trollhättan – GIK Wasaiterna 0–2 i matcher (21–23, 24–25)
HP Alingsås – Anderstorps SK 0–2 i matcher (21–22, 18–24)

Källa
Everysport.com

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
Handbollssäsongen 2011/2012
2011/2012